Галф — провинция Папуа — Новой Гвинеи.
 Галф — предполагаемая макросемья индейских языков Северной Америки.